Безодня:

 Безодня — село в Радивиловском районе Ровненской области Украины.
 Безодня — украиноязычная дуэтная песня Тины Кароль и группы Бумбокс.

См. также 
 Безводня
 Безодное
 Безодница